Jaśki ist ein polnischer Ortsname:
 Jaśki (Czastary), Ort im Powiat Wieruszowski, Woiwodschaft Łódź
 Jaśki (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Jaschken, 1938 bis 1945 Jesken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Jaśki (Raczki), Ort im Powiat Suwalski, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch: Jaski